Born Free steht für:

 Born Free (Album), Album von Kid Rock (2010)
 Born Free (John-Barry-Lied), oscarprämiertes Lied von John Barry (1966)
 Born Free (M. I. A.-Lied), Lied von M.I.A. (2010)
 einen Roman von Laura Hird (1999), siehe Laura Hird#Born Free
 Born Free, Originaltitel des Films Frei geboren – Königin der Wildnis (1965)
 Born Free – Frei geboren, US-Fernsehfilm (1996)
 Born Free Foundation, Tierschutzorganisation